Каса́ткин — русская фамилия и топоним (женская форма — ).

Касаткин

А 
 Касаткин, Андрей Георгиевич (1903—1963) — российский химик, организатор химической промышленности СССР.

Б

В 
 Касаткин, Вадим Фёдорович (род. 1945) — хирург-онколог, член-корреспондент РАН
 
 Касаткин, Василий Николаевич (1891—1961) — советский директор МГУ.

Д 
 Касаткин, Дмитрий Васильевич (1884—1942) — священник Русской православной церкви, священномученик.

И 
 
 Касаткин, Игорь Львович (1921—?) — советский кинооператор научно-популярных и документальных фильмов.

К, Л, М 
 Касаткин, Константин Викторович (род. 1976) — российско-казахстанский хоккеист.
 Касаткин, Леонид Леонидович (1926—2020) — российский лингвист.
 Касаткин, Михаил Андреевич (1921—2000) — ректор Калужского государственного педагогического института.

Н

П 
 Касаткин, Павел Дмитриевич (1913—2002) — кинооператор.

С

Составные фамилии 
 Касаткин-Ростовский, Николай Фёдорович (1848—1908) — курский губернский предводитель дворянства в 1890—1893 гг., камергер, член Государственного совета по выборам.
 Касаткин-Ростовский, Фёдор Николаевич (1875—1940) — русский поэт и публицист, полковник лейб-гвардии Семёновского полка, участник Первой мировой и Гражданской войн.



Топоним 
 Касаткин — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.
 Касаткин — станция Дальневосточной железной дороги в Амурской области.

См. также

Примечания